Храм Никиты Мученика — название христианских храмов, освящённых в честь святого великомученика Никиты Готского.

Обиходные названия: Никитская церковь, Никитский собор.

Россия

Владимирская область 
 Никитская церковь (1765) — во Владимире.
 Церковь Никиты Мученика (1796) — в Юрьеве-Польском.

Волгоградская область 
 Церковь Никиты Мученика — в посёлке Дубовый Овраг Светлоярского района.

Калужская область 
 Церковь Никиты Мученика (1904) — в селе Казариново Малоярославецкого района.

Курская область 
 Церковь Никиты Мученика (1877) — в селе Паники Медвенского района.

Липецкая область 
 Храм Великомученика Никиты (1820) — в селе Тютчево Лебедянского района.

Москва и Московская область 
 Храм Никиты Мученика на Швивой горке (1595) — в Москве.
 Храм Никиты Мученика на Старой Басманной (1751) — в Москве.
 Церковь Никиты Великомученика в Старых Толмачах (1863) — в Москве (разрушена в 1936 году).
 Церковь Никиты Великомученика в Никитском монастыре (1534) — в Москве (разрушена в 1933).
 Церковь Никиты Мученика — в деревне Дровосеки Орехово-Зуевского района.
 Церковь Никиты Мученика (1890) — в селе Кабаново Орехово-Зуевского района.
 Никитский храм в Никитском монастыре — в Кашире.
 Церковь Никиты Мученика (1695) — в Коломне.
 Храм Великомученика Никиты (1864) — в деревне Лужки Раменского района.
 Церковь Никиты Мученика (1821) — в селе Никитское Домодедовского района (разрушена в 1960, воссоздана в 2012).
 Церковь Великомученика Никиты (1787) — в селе Северское Коломенского района.
 Церковь Никиты Мученика (1770) — в селе Софьино Раменского района.

Новгородская область 
 Церковь Никиты Мученика (1557) — в Великом Новгороде.

Тверская область 
 Церковь в честь великомученика Никиты (1774) — в Твери.
 Церковь Никиты Мученика (1810) — в селе Лозьево Бежецкого района.
 Церковь Никиты Мученика (1902) — в селе Шоша Конаковского района.

Тульская область 
 Староникитская церковь (1827) — в Туле.
 Церковь Никиты Мученика (1806) — в селе Берёзово Суворовского района.
 Церковь Никиты Мученика (1752) — в селе Никитское Воловского района.

Ярославская область 
 Церковь Никиты Мученика (1902) — в Ярославле.
 Церковь Никиты Мученика (1567) — в селе Елизарово Переславского района.
 Никитский собор в Никитском монастыре (1564) — в Переславле-Залесском.
 Церковь Никиты Мученика (1779) — в посёлке Поречье-Рыбное Переславского района.

Белоруссия 
 Свято-Никитская церковь — в селе Здитово Брестской области.

Польша 
 Церковь Святого Никиты Мученика — в деревне Костомлоты Люблинского воеводства (католическая).

См. также 
 Никитский монастырь